Дэвид Вейзхемпел (, род. 16 ноября 1952) — американский палеонтолог из Центра функциональной анатомии и эволюции () Медицинской школы при Университете Джонса Хопкинса () с 1985 года. В 1975 году получил степень бакалавра в Университете штата Огайо (The Ohio State University), в 1978 — ступень магистра наук в Торонтском университете, в 1981 — степень Phd. D. по геологии в Пенсильванском университете. Его исследования касаются систематики динозавров, позднемеловых динозавров Европы, растительности и механики челюстей, кладистики и гетерохронии, истории эволюционной биологии. Соавтор научного описания таксонов: Ajkaceratops kozmai, Anikosaurus darwini, Iguanodon lakotaensis (теперь Dakotadon lakotaensis), Niobrarasaurus coleii, Orodromeus makelai.

Публикации

Книги 
Один из редакторов «The dinosaur papers, 1676-1906» (2003) и обоих изданий «The Dinosauria» (1990, 2004), автор «Evolution of jaw mechanisms in ornithopod dinosaurs» (1984), соавтор «The Evolution and Extinction of Dinosaurs» (1996, 2004) и «Dinosaurs: a Concise Natural History» (2009).

Избранные научные публикации 
 Weishampel, D. B. 2007. "La evolution de la dieta herbivora en dinosaurios: una aproximacion historica". Sanz, J. L. (ed.). Los Dinosaurios en el Siglo XXI. Metatemas, Barcelona. С. 164-185.
 Weishampel, D. B. 2006. "Another look at the dinosaurs of the East Coast of North America". Coletivo Arqueológico-Paleontológico Salense (eds.). Actas III Jorn. Dinosaurios Entorno. Salas de los Infantes, Burgos, Spain. pp. 129-168.
 Prieto Márquez, A., Weishampel, D. B., Horner, J. R. 2006. "The dinosaur Hadrosaurus foulkii, from the Campanian of the east coast of North America and a revision of the genus". Acta Palaeont. Polonica 51: 77-99.
 Weishampel, D. B., C.-M. Jianu, Z. Csiki, and D. B. Norman. 2003. "Osteology and phylogeny of Zalmoxes (n.g.), an unusual ornithopod dinosaur from the latest Cretaceous of Romania". J. Syst. Palentol. 1: 123-143.
 Jianu, C. M. & Weishampel, D. B. 1999. "The smallest of the largest: a new look at possible dwarfing in sauropod dinosaurs". Geol. Mijnbouw 78: 335-343.
 Weishampel, D. B. 1996. "Fossils, phylogeny and discovery: a cladistic study of the history of tree topologies and ghost lineage durations". J. Vert. Paleont. 16: 191 197.
 Weishampel, D. B. 1995. "Fossils, function, and phylogeny". Thomason, J. (ed.). Functional Morphology in Vertebrate Paleontology. Cambridge Univ. Press, New York. С. 34-54.
 Weishampel, D. B., Horner, J. R. 1994. "Life history syndromes, heterochrony, and the evolution of Dinosauria". Carpenter, K., Horner, J. R., & Hirsch, K. (eds.). Dinosaur Eggs and Babies. Cambridge Univ. Press, New York. С. 229 243.
 Heinrich, R. E., Ruff, C. B., & Weishampel, D. B. 1993. "Femoral ontogeny and locomotor biomechanics of Dryosaurus lettowvorbecki (Dinosauria, Iguanodontia)". Zool. J. Linn. Soc. 108: 179 196.
 Weishampel, D. B., Norman, D. B., & Grigorescu, D. 1993. "Telmatosaurus transsylvanicus from the Late Cretaceous of Romania: the most basal hadrosaurid". Palaeontology 36: 361 385.
 Weishampel, D. B. 1993. "Beams and machines: modeling approaches to analysis of skull form and function". Hanken, J. & Hall, B. K. (eds.) The Vertebrate Skull. Univ. Chicago Press, Chicago. С. 303 344.

Источники 
 https://web.archive.org/web/20050312072444/http://www.hopkinsmedicine.org/FAE/DBW.htm
 Резюме 

Палеонтологи США
Выпускники Торонтского университета